Estación Rafaela puede referirse a cuatro estaciones ferroviarias de la ciudad argentina de Rafaela, provincia de Santa Fe:

 Estación Rafaela del Ferrocarril Bartolomé Mitre, que presta servicios de pasajeros entre Buenos Aires, Rosario y Tucumán;
 Estación Rafaela CC del Ferrocarril General Belgrano, anteriormente del Ferrocarril Central Córdoba, ubicada al sudeste de la ciudad;
 Estación Rafaela F del Ferrocarril General Belgrano, anteriormente del Ferrocarril Provincial de Santa Fe, ubicada al este de la ciudad;
 Estación Rafaela O del otrora Tranvía a Vapor de Rafaela, actualmente levantado y sin rastros de él, se ubicaba al oeste de la ciudad.